«Don’t Trust Me» — третий сингл американской электро-поп группы 3OH!3 из альбома Want, выпущенный в 2009 году. Продажи сингла достигли 3 000 000 экземпляров, и 2 июля 2009 года он стал дважды мультиплатиновым.

Список композиций

Видеоклип

Положение в чартах

Итоговые чарты за год

Примечания

Ссылки 

Синглы 3OH!3